Вершина — найвища точка (вершина гори, вершина дерева, вершина піраміди)
 Вершина — в геометрії точка перетину сторін або ребер геометричної фігури
 Вершина — в геометрії кривих точка, в якої перша похідна кривини дорівнює нулю
 Вершина — в теорії графів базовий елемент, який використовується при побудові графу

Вершина — селище, Пелимський міський округ, Свердловська область

Вершина — село, Донецька область, Бахмутський район
 Вершина — село, Житомирська область, Житомирський район
 Вершина — село, Запорізька область, Більмацький район
 Вершина — село, Сумська область, Лебединський район
 Вершина — ландшафтний заказник в межах Вершинської ділянки Просянівського родовища первинних каолінів неподалік хутора Вершина та смт Просяна

Див. також 

 Вершина Друга
 Вершина-Згарська
 Вершини